Barchan – rodzaj tkaniny
 Barchan – rodzaj wydmy

de:Düne#Dünentypen